

Жохи — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Жохи — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Жохи — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства